Das Virginia Slims of Nashville 1991 war ein Damen-Tennisturnier in Brentwood (Tennessee). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 4. bis 10. November 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Brentwood (Tennessee)